L’institut universitaire de technologie de Moselle-Est est une composante de l'université de Lorraine, fondée en 2005, répartie entre les communes de Saint-Avold, Forbach et Sarreguemines.

Formations 
Toutes les filières de l'IUT de Moselle-Est sont accessibles en formation initiale (FI) comme en formation continue (FC).

Le site de Forbach propose un DUT Science et Génie des Matériaux (FI - FC);
Celui de Saint-Avold propose un DUT Chimie (FI - FC), une licence professionnelle Ecoproduits en plasturgie (FI - FC - contrat de professionnalisation), et une autre en Chimie de la formulation (FI - FC - contrat de professionnalisation).
Le site de Sarreguemines propose les DU, DUT et licences professionnelles suivantes :
DU Sciences fondamentales pour la technologie et DU Logistique hospitalière
DUT Gestion Logistique et Transport (FI - FC)
DUT Gestion Logistique et Transport par apprentissage
DUT Gestion Administrative et Commerciale (FI - FC)
DUT Gestion Administrative et Commerciale par apprentissage
Licence professionnelle Logistique Globale et Projets d'Organisations Transverses (FI - FC)
Licence professionnelle Logistique Globale et Projets d'Organisations Transverses (contrat de professionnalisation)
Licence professionnelle Management des Organisations : Qualité, Sécurité, Environnement (FI - FC pour les demandeurs d'emplois)
Licence professionnelle Entrepreneuriat, Management des Petites et Moyennes Organisations par apprentissage (FC - contrat de professionnalisation).

Laboratoires 
Le site de Saint-Avold héberge des équipes de recherches du Laboratoire Matériaux Optiques Photonique et Systèmes (LMOPS), du Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour la Catalyse (LMSPC), du Laboratoire de chimie et Methodologie pour l'Environnement (LCME).
 
Le site de Forbach héberge des équipes de recherches du département Science et Génie des Matériaux (SGM) du Laboratoire d’Étude des Textures et Application aux Matériaux (LETAM), ainsi que celui du Laboratoire de Spectrométrie de Masse et de Chimie Laser (LSMCL).

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Université Paul-Verlaine - Metz

Liens externes 
 

Moselle-Est
Enseignement en Moselle
Enseignement supérieur dans le Grand Est
Établissement scolaire fondé en 2005
Université de Lorraine
Moselle-Est
Bâtiment à Forbach
Bâtiment à Saint-Avold
Bâtiment à Sarreguemines